Andy Kinnell – ex calciatore scozzese
 Galway Kinnell – poeta statunitense
 George Kinnell – ex calciatore scozzese